Die New Zealand Open 2017 im Badminton fanden vom 1. bis zum 6. August 2017 im North Shore Events Centre in Auckland statt.

Herreneinzel

Setzliste
 Wang Tzu-wei (Finale)
 Ajay Jayaram (1. Runde)
 Jonatan Christie (2. Runde)
 H. S. Prannoy (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (zurückgezogen)
 Hsu Jen-hao (Halbfinale)
 Sourabh Varma (Viertelfinale)
 Pablo Abián (zurückgezogen)
 Chong Wei Feng (3. Runde)
 Wei Nan (3. Runde)
 Lin Yu-hsien (Halbfinale)
 Ihsan Maulana Mustofa (zurückgezogen)
 Misha Zilberman (3. Runde)
 Daren Liew (2. Runde)
 Kashyap Parupalli (3. Runde)
 Siril Verma (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste
 Ratchanok Intanon (Champion)
 Fitriani (Halbfinale)
 Goh Jin Wei (zurückgezogen)
 Hana Ramadhini (Halbfinale)
 Saena Kawakami (Finale)
 Dinar Dyah Ayustine (Viertelfinale)
 Lee Ying Ying (1. Runde)
 Yulia Yosephine Susanto (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Champion)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Finale)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (zurückgezogen)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
 Matthew Chau / Sawan Serasinghe (2. Runde)
 Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (1. Runde)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (Viertelfinale)
 M. R. Arjun / Shlok Ramchandran (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Champion)
 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (zurückgezogen)
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (zurückgezogen)
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Pranav Chopra / Siki Reddy (zurückgezogen)
 Hafiz Faizal / Shella Devi Aulia (1. Runde)
 Tseng Min-hao / Hu Ling-fang (2. Runde)
 Yogendran Krishnan /  Prajakta Sawant (1. Runde)
 Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (2. Runde)
 Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (Viertelfinale)
 He Jiting / Du Yue (Viertelfinale)
 Sawan Serasinghe / Setyana Mapasa (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite
 Offizielle Homepage

Badmintonwettbewerb in Auckland
2017
Badminton 2017